Tomorrowland může být:

 Tomorrowland (festival) – hudební festival v Belgii
 Tomorrowland (album, Black Majesty) – album skupiny Black Majesty z roku 2007
 Tomorrowland (album, Ryan Bingham) – album písničkáře Ryana Binghama z roku 2012